Sébastien Ogier (Gap, 1983. december 17. –) francia autóversenyző,  2008-ban a Junior rali-világbajnokság győztese lett. A 2013-as és a 2014-es, valamint a 2015-ös, 2016-os, 2017-es, 2018-as, 2020-as és 2021-es rali-világbajnokság győztese. Jelenleg a Toyota Gazoo Racing gyári alakulatának versenyzője.

Pályafutása

Junior rali-világbajnokság: 2008 

A 2008-as Mexikó-rali volt pályafutása első rali-világbajnoki versenye. Kategória elsőként és abszolút nyolcadikként zárt. Megnyerte kategóriája versenyét, Jordániában és Németországban is. Egy Szardínián elért ötödik, és egy Korzikán szerzett második hely végül a bajnoki címet jelentette számára a juniorok értékelésében.

Az év utolsó versenyén, a Brit ralin lehetőséget kapott egy Citroen C4 WRC-vel való indulásra. Az első szakaszon első lett és egészen az ötödik szakaszig tartani tudta vezető pozícióját. A futam további részén fokozatosan hátracsúszott, valamint egy balesetet is elszenvedett, végül a huszonhatodik helyen zárt.

Citroën Junior Team: 2009 – 

A 2009-es évben, a világbajnokságot megelőzően részt vett a Monte Carlo-ralin egy Peugeot 207 S2000-es versenyautóval. A futamot Sébastien az első helyen zárta, ez a győzelem tíz pontot jelentett számára az Interkontinentális ralibajnokságon.

A világbajnokságon, a Citroen junior wrc csapatában az év összes versenyén rajthoz állt. Végül az összetett nyolcadik helyén zárt megelőzve csapattársait, a zimbabwei Conrad Rautenbachot és az orosz Jevgenyij Novikovot.

2010-ben továbbra is a Citroen Junior Team alakulatával versenyez a világbajnokságon. Csapattársa a finn Kimi Räikkönen a szezon folyamán.

Eredményei

Rali-világbajnokság 

Eredménylista
 
Statisztika

JWRC

IRC

Teljes Porsche Supercup eredménysorozata 

† – Vendég pilóta, pontok nem jártak.

Források

További információk 
 Sébastien Ogier hivatalos honlapja
 Profilja az ewrc-results.com honlapon

Francia raliversenyzők
1983-ban született személyek
Élő személyek